Дибала — фамилия. Известные носители:

 Диба́ла, Пауло (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Дибала́, Дибло (род. 1954) — конголезский гитарист и композитор.